Il doppio del torneo di tennis Grapevine Women's Tennis Classic 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jamie Hampton e Shuai Zhang che hanno battuto in finale Lindsay Lee-Waters e Megan Moulton-Levy 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Jamie Hampton /  Shuai Zhang (Campionesse)
 Lindsay Lee-Waters /  Megan Moulton-Levy (finale)

 Catalina Castaño /  Ioana Raluca Olaru (semifinali)
 Florencia Molinero /  Roxane Vaisemberg (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grapevine Women's Tennis Classic 2011